Senait steht für:
 Senait Ghebrehiwet Mehari (* 1976), als Senait auftretende Sängerin und Autorin 
 Senait (Mineral), ein Mineral